El término Hyginus puede hacer referencia a:

 Higino (64 a. C. - 17), escritor hispano-latino a cargo de la Biblioteca Palatina, fue liberto de Augusto.
 Higino Gromático, autor latino del siglo II que destacó en época del emperador Trajano.
 Hyginus, caldera volcánica lunar.